Положительный оператор в гильбертовом пространстве — линейный оператор  такой, что  для любого  из гильбертова пространства. Для положительного оператора используют обозначение . Иногда нулевой оператор не относят к положительным операторам и пишут , если оператор  — положительный, и , если  — положительный или нулевой.

Ограниченный положительный оператор является самосопряжённым, и его спектр лежит на положительной полуоси , причем это необходимое и достаточное условие. Неограниченный положительный оператор симметричен и допускает самосопряжённое расширение, также являющееся положительным оператором.

Свойства 
Для ограниченных линейных операторов выполняются следующие свойства.
 Если оператор  и вещественное число , то .
 Если  и обратный оператор  существует, то .
  для любого линейного оператора . В частности,  для любого самосопряжённого оператора . Следовательно, примером положительного оператора может служить любой оператор проектирования.
 Произведение двух перестановочных положительных операторов также положительный оператор.
 Для положительного оператора  и любых элементов  гильбертова пространства выполняется обобщённое неравенство Шварца:
 .

Квадратный корень 
У каждого ограниченного положительного оператора  существует единственный положительный квадратный корень, то есть такой оператор , что . Если оператор  обратим, то  тоже обратим. Квадратный корень  перестановочен с любым оператором, перестановочным с .

Полярное разложение 

Любой ограниченный линейный оператор  в гильбертовом пространстве обладает разложением , где  — положительный оператор,  — частичная изометрия. Если  — нормальный оператор, то оператор  в полярном разложении унитарный.

Отношение порядка 
На множестве симметричных операторов вводится частичное отношение порядка:  или , если оператор  — положительный, иначе говоря,  для любого  из гильбертова пространства. Данное отношение порядка обладает следующими свойствами.
 Если  и , то .
 Если  и , то .
 Если  и , то .
 Любая монотонная ограниченная последовательность симметричных операторов сходится к некоторому симметричному оператору.

Полуограниченный оператор 
Симметричный оператор  называется полуограниченным снизу, если существует действительное число  такое, что
 
для любого  из области определения оператора ; наибольшее из всех значений , для которых выполняется это неравенство, называется нижней гранью оператора . Аналогично определяется оператор, полуограниченный сверху, и его верхняя грань.

Положительный оператор является частным случаем полуограниченного снизу оператора. С другой стороны, любой полуограниченный оператор может быть выражен через положительный оператор  посредством одной из следующих формул:
 
где  — единичный оператор.

Расширение по Фридрихсу. Всякий полуограниченный симметричный оператор  (в частности, положительный оператор) может быть расширен до некоторого полуограниченного самосопряжённого оператора , причем оператор  будет иметь ту же (верхнюю или нижнюю) грань, что и .

Случай конечномерного пространства 
Симметрический оператор  (оператор с симметричной матрицей) в евклидовом пространстве  называется неотрицательным, если  для любого . В этом случае квадратичная форма  называется неотрицательной, а матрица оператора  — неотрицательно определённой.

Симметрический оператор  называется положительно определённым, если для любого вектора  из  . В этом случае квадратичная форма  и матрица оператора  называются положительно определёнными.

Определить, является ли матрица положительно или неотрицательно определённой, можно при помощи критерия Сильвестра.

Пример 
Примером полуограниченного снизу оператора может служить оператор Штурма-Лиувилля
 
где
 
если его рассматривать в пространстве , отнеся к области определения функции , дважды непрерывно дифференцируемые и удовлетворяющие условиям
 
где  — некоторая постоянная; функции  также предполагаются непрерывными. Действительно, можно проверить прямым подсчётом, что
 .
Если , то оператор положительный.

См. также 
 Эрмитов оператор
 Квадратичная форма

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Теория операторов